Арлазо́ров — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители 
 Арлазоров, Михаил Саулович (1920—1980) — русский советский писатель, журналист и сценарист.
 Арлазоров, Ян Майорович (1947—2009) — российский актёр, юморист, радиоведущий, артист эстрады.

См. также 
 Арлазаров, Владимир Львович (род. 1939) — математик, член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук.
 Арлозоров, Хаим (1899—1933) — еврейский писатель, публицист и политик, доктор экономики.